Враг народа:
 Враг народа — термин римского права, предполагавший объявление лица вне закона.

Название 
 «Враг народа» — фильм-драма 1990 года индийского режиссёра Сатьяджита Рея.
 «Враг народа» — пьеса Генрика Ибсена.
 «Враг народа» — спектакль  2013 года по пьесе Ибсена.
 «Враг народа» — эпизод сериала «Чёрное зеркало».
 Враг народа — проект Егора Летова, в рамках которого был записан один магнитоальбом «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», треки с которого впоследствии вошли в альбом Гражданской обороны «Боевой стимул».

См. также 
 «Враг народа Бухарин» — советский исторический художественный фильм 1990 года.
 «Враги народа» — британско-камбоджийский документальный фильм 2009 года.